Złote Łany to:
 dzielnica Bielska-Białej
 wielki zespół mieszkaniowy w Bielsku-Białej
 wzgórze na Pogórzu Śląskim
 osiedle mieszkaniowe w Jastrzębiu-Zdroju
 Złote łany (telenowela)